Foulden – città del Norfolk, Inghilterra
 Foulden – parrocchia civile dello Scottish Borders, Scozia
 Foulden – città del Queensland, Australia